

Wydarzenia 

 16 marca – wojska króla Babilonii Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę detronizując króla Judy Jojakina.